Circaeasteraceae Hutch. – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu jaskrowców (Ranunculales). Obejmuje tylko dwa rodzaje z pojedynczymi gatunkami występującymi w środkowo-wschodniej Azji.

Morfologia 
Niewielkie byliny o charakterystycznej, dichotomicznej nerwacji liści. Kwiaty wyrastają w kątach górnych liści. Są drobne, obupłciowe ze zmienną liczbą poszczególnych części składowych. Działki kielicha są trwałe w liczbie 2 lub 3. Płatków korony brak. Pręcików 1 do 2, rzadko 3. Owocolistki w liczbie od 1 do 3 z podzielonym znamieniem na krawędzi. W zalążniach pojedyncze zalążki. Owoce nie otwierają się po dojrzeniu.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Takson siostrzany dla krępieniowatych (Lardizabalaceae) w obrębie rzędu jaskrowców (Ranunculales), stanowiącego klad bazalny w obrębie dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Podział
W systemie APG II (2003) opcjonalnie rozważany był podział rodziny na dwie – z utrzymaniem w randze odrębnej rodziny Kingdoniaceae Airy-Shaw. W systemie APG III (2009) i APG IV (2016) rodzina jest jedna z dwoma monotypowymi rodzajami:
 rodzaj: Kingdonia Balfour f. & W. W. Smith
 rodzaj: Circaeaster Maximowicz

Przypisy 

Jaskrowce